Toatoa bezeichnet
 eine neuseeländische Koniferenart der Gattung Phyllocladus, Phyllocladus toatoa
 eine Siedlung in der neuseeländischen Region Northland, siehe Toatoa (Northland)
 eine Siedlung in der neuseeländischen Region Bay of Plenty, siehe Toatoa (Bay of Plenty)